A lista a Földről nézve legfényesebb csillagok nevét és legfontosabb adatait tartalmazza a látszólagos fényesség szerinti sorrendben 2,50 magnitúdó fényesség határig, de a különböző oszlopok szerinti sorrend tetszőlegesen választható. A Nap a teljesség miatt szerepel a listában, mivel  nappal a legfényesebb csillag (a sorrendbe nincs beleszámítva). Látható, hogy a legfényesebb csillagok látszólagos fényesség adata nagyjából a 17.-nél lejjebb már nem válik szét annyira, hogy a csillagról szóló saját szócikkben érdemes lenne a sorrendet megemlíteni, mivel több csillag is ugyanazzal a látszólagos fényességgel rendelkezik. A „távolság” a Naprendszertől, illetve a Földtől értendő.

Lista

Jegyzetek

Források 
A SIMBAD adatbázisa

Kapcsolódó szócikkek 
 Közeli csillagok listája

További információk 
 25 Brightest Stars, as Seen from the Earth
 The Brightest Stars at An Atlas of the Universe
 The Magnitude system
 About stellar magnitudes

Csillagászati listák
Rekordok